Max Lacayo (Managua, 17 de septiembre de 1951) es un poeta, compositor, guionista, narrador, economista y articulista nicaragüense. «Con mucha agudeza y lucidez para analizar la realidad del país, lo cual lo convierte también en un periodista de nota. Sabe unir la imaginación y las ciencias económicas, la objetividad con la fantasía», nos dice el literato nicaragüense Julio Valle Castillo.

Educación 
Lacayo estudió en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos, donde obtuvo un postgrado en Economía. Un apasionado de la literatura universal y de la nicaragüense, de la cual se ha convertido en su divulgador. A los 14 años fundó la revista escolar El Heraldo Juvenil y fue nombrado director de la revista de la Academia Literaria Alfonso Cortés en el Instituto Pedagógico de Managua, donde estudió durante once años hasta completar su bachillerato. Esto le dio oportunidad de visitar en varias ocasiones a Alfonso Cortés (1893-1969), uno de los egregios poetas nicaragüenses que junto con Azarías H. Pallais y Salomón de la Selva se conocen como Los Tres Grandes del post-modernismo literario. Fungió como estudiante/asistente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Nueva Orleans (UNO) (1980-1982)  y como Instructor de Macroeconomía en el “Houston Community College” (1995).

Obra 
Ha contribuido (en algunos períodos con marcada regularidad) a la sección Voces y la sección Cultura de La Prensa, el periódico más importante del país y ocasionalmente a la sección Opinión del diario La Tribuna. Ha publicado colecciones de sus cuentos cortos, un guion cinematográfico, una antología de cuentos hispanoamericanos y  –en colaboración con la escritora Lourdes Chamorro César y el escritor Julio Valle Castillo – una antología de cuentos nicaragüenses. En el género de poesía ha producido escritos singulares. Lo que puede apreciarse en las descripciones (incluidas a continuación) de dos de sus obras: “Tinta invisible” y “El poeta y la paz”.

Tinta invisible 
“Tinta invisible”  es un cuento romántico en versos que recurre a un tono narrativo y que tiene lugar al margen de lo permitido y al margen de la misma realidad. Filosóficamente, hay un influjo de concepción platónica en esta obra. Literariamente, encontramos reminiscencias de Calderón de la Barca. Y en cuanto a la época de este idílico relato, experimentamos el siglo XXI en todo su esplendor, en un marco histórico reconocible por el auge vertiginoso de las redes sociales. Así, estos versos hilvanan un cuento que los lectores apreciarán como algo inmanente.

El poeta y la paz 
“El poeta y la paz”, libro portátil, un poema, casi tres mil versos contando la historia de un pueblo, una nación, en el contexto global. Una obra única en su naturaleza, capaz de despertar el interés del científico social. Aquí hay ciencia y hay arte, hay inspiración que desde lejana invade el alma del poeta. Y este indaga, buscando conocimiento, estableciendo pautas, solucionando problemas, proponiendo ideas justas. Aquí encontramos a un poeta –interpretando la no auto-evidente historia de una nación abatida– con los ojos del buen hijo, con el corazón del amante, con la pasión del artista, con la curiosidad del científico; tratando de dar la mejor respuesta que ayude a pavimentar ese camino al que Gandhi llama paz. Y así lo hace el poeta, promoviendo el buen andar de su patria –Nicaragua– y exhortando, durante la crisis nicaragüense de estos tiempos, al buen proceder internacional.

Libros publicados 
"The American Ambassador" (guion cinematográfico. 2009); "My Bare Essence" (poesía, 2009); "Tinta Invisible" (un cuento romántico escrito en versos, 2010); "El Poeta y la Paz" (un poema con cerca de tres mil versos, 2011); "La seducción de los sueños" (cuentos cortos, 2012). "Cuentos hispanoamericanos de ayer" (antología, 2014). Coautor de "Cuentos nicaragüenses de ayer y hoy" (antología, 2014). "The Lacayo Instability Index" (economía, 2015). "The Solitary Poet" (versión en inglés de “El poeta y la paz”, 2015)."Mujer retrospectiva" (poesía, 2016). "Opinión" (periodismo, 2017). "Secretos de un poeta" (poesía, 2019). "Cántame así" (poesía, 2020). "Poema 21 entre ochenta liras" (poesía, 2021).

Referencias

Enlaces externos 
Tinta Invisible 
Max Lacayo's website

Escritores de Nicaragua
Cuentistas de Nicaragua
Poetas de Nicaragua
Escritores en español del siglo XXI
Nacidos en Managua